Gurkha je lahko:
 Gurkha (Gurke) - etnična skupina
 HMS Gurkha - ime več plovil Vojne mornarice ZDA